

Geografia

Francia 
 Abergement-la-Ronce – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Abergement-le-Grand – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Abergement-le-Petit – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Abergement-lès-Thésy – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Le Grand-Abergement – ex comune ora frazione di Haut-Valromey, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Petit-Abergement – ex comune ora frazione di Haut-Valromey, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)

Pagine correlate 
 Labergement – pagina di disambiguazione
 L'Abergement (disambigua) – pagina di disambiguazione